Carrascal de Barregas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carrascal de Barregas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Carrascal de Barregas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar